Oberhard ist der Name folgender Orte:

In Deutschland:
 Oberhard (Dinkelsbühl), Stadtteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach in Bayern

In der Schweiz:
 Oberhard (Weinfelden), Teil der Gemeinde Weinfelden im gleichnamigen Bezirk im Kanton Thurgau
 Oberhard (Birmenstorf), Teil der Gemeinde Birmenstorf im Bezirk Baden im Kanton Aargau

Siehe auch:
 Oberhart